Auschwitz (concentratiekamp)
Oświęcim (stad), Duits: Auschwitz, een stad in het Poolse woiwodschap Klein-Polen
Hertogdom Auschwitz

Zie ook 
Oświęcim (doorverwijspagina)